Кубок африканских наций 1957 — 1-й по счёту футбольный чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола. Турнир проходил в Судане.

Стадион

1/2 финала

Финал

Бомбардиры 
5 мячей
  Ад-Диба

1 мяч
  Борай Башир
  Раафат Аттиа

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1957 на RSSSF

Кубки африканских наций
1957 год в футболе
Февраль 1957 года
Футбольные соревнования в Судане
1950-е годы в Судане